Le mot projecteur peut désigner les instruments d'optique suivants :
 un projecteur d'image :
 un projecteur de diapositives (et son ancêtre la lanterne magique) ;
 un vidéoprojecteur ;
 un rétroprojecteur ;
 un picoprojecteur ;
 un projecteur cinématographique utilisé pour présenter un film dans une salle de cinéma ;
 un projecteur de profil (en): appareil de mesure optique projetant une image de profil d’une zone ou d’une caractéristique d’une pièce sur un écran ;

 un projecteur d'éclairage : 
 un projecteur utilisé par un éclairagiste pour éclairer une scène de spectacle ou un plateau de tournage ;
 des projecteurs étaient utilisés par la lutte antiaérienne avant l'invention du radar, pour éclairer le ciel la nuit et tenter de repérer visuellement les avions de reconnaissance et surtout les bombardiers ennemis. Leur usage, intensif entre 1914 et 1918 et entre 1939 et 1945, a disparu après la Seconde Guerre mondiale et la généralisation du radar pour la détection.

 un projecteur de plafond, aussi appelé projecteur de nuages et projecteur à nuages, est un appareil utilisé en météorologie aéronautique pour mesurer la hauteur de la base des nuages au-dessus du sol la nuit.

Le mot projecteur est également employé dans les domaines suivants :
 en mathématiques, un projecteur est une application linéaire particulière.
 en physique statistique le projecteur est un opérateur permettant de réduire le nombre de variables d'un processus stochastique.